Nauta steht für:
 ein historisch bedeutsames Zentrum in Peru in der Region Loreto, siehe Nauta (Stadt)
 eine Werft (Stocznia Remontowa "Nauta" SA) in Gdynia, Polen
 Internetservice des kubanischen Telekommunikationsunternehmens ETECSA, siehe Nauta.cu 
 römische Seeleute, siehe Nauta (Marine)

Nauta ist der Familienname von:
Kate Nauta (* 1982), amerikanisches Fotomodell und Filmschauspielerin
Lodi Nauta (* 1966), niederländischer Philosophiehistoriker
Walle Nauta (1916–1994), niederländisch-US-amerikanischer Neuroanatom
Yvonne Nauta (* 1991), Eisschnellläuferin